Biografies:
 William T. Sherman, (1820-1891), militar estatunidenc
 Carlos Sherman (1934 - Noruega, 2005), traductor i escriptor bielorús d'origen uruguaià.
 Sherman Alexie (Reserva Spokane, Wellpinit, Washington, 1966), escriptor estatunidenc.
 Sherman Coolidge (Goose Creek, Wyoming, 1862 - Colorado, 1932), predicador arapaho.
 Miscel·lània:
 Sherman (Connecticut)
 Sherman (Maine)
 M4 Sherman, tanc fabricat per Estats Units.
 Llei Sherman Antitrust dels Estats Units d'Amèrica, llei de 1890.
 Sherman (constructor), constructor estatunidenc de cotxes de competició.